Gran Bundahixn, enciclopèdia del zoroastrisme
 Càrrega mundial de morbiditat (del seu nom en anglès Global Burden of Disease), estudi de la mortalitat mundial